Barwani (estat), estat tributari protegit de l'Índia a l'agència Bhil i després agència Bhopawar de l'Índia central 
 Districte de Barwani, divisió administrativa de Madhya Pradesh amb capital a Barwani 
 Barwani (ciutat), ciutat i municipalitat de l'estat de Madhya Pradesh, Índia, capital del districte de Barwani